

Cinema 
 Seven Days – cortometraggio muto del 1914 prodotto dalla Biograph Company
 Seven Days – film muto del 1925 diretto da Scott Sidney

Musica 
 Seven Days – singolo di Sting del 1993
 Seven Days – singolo di Mary J. Blige del 1993
 7 Days – singolo di Craig David del 2000
 Seven Days – EP di PartyNextDoor del 2017

Televisione 
 Seven Days – serie televisiva statunitense

Manga 

 Seven Days – manga edito dal 2006 al 2009 a tematica Shōnen'ai